Bufo beddomii är en groddjursart som beskrevs av Günther 1876. Bufo beddomii ingår i släktet Bufo och familjen paddor. Inga underarter finns listade.

Källor

Externa länkar 

Paddor
beddomii